Алан Патрик (): Алан Патрик (род. 1983) — бразильский боец смешанного стиля.
 Алан Патрик (род. 1991) — бразильский футболист.